Руин () — финская фамилия. Известные носители:

 Руин, Вальдемар (1857—1938) — финский филолог.
 Руин, Дагмар (1894—1977) — финская писательница.
 Руин, Ханс (1891—1980) — финский философ.